Small Faces steht für

 eine britische Band, die Small Faces
 einen schottischen Film, siehe Small Faces (Film)